15-й чемпионат Африки по волейболу среди женщин прошёл с 17 по 24 августа 2011 года в Найроби (Кения) с участием 9 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 7-й раз в своей истории выиграла сборная Кении.

Команды-участницы 
Алжир, Ботсвана, Египет, Камерун, Кения, Нигерия, Руанда, Сенегал, Тунис.

Система проведения чемпионата 
9 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на 2 группы, в которых команды играют в один круг. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получают по 3 очка, за победы 3:2 — по 2 очка, за поражения 2:3 — по 1 очку, за поражения 0:3 и 1:3 — 0. По две лучшие команды из групп выходят в полуфинал плей-офф и по системе с выбыванием определяют призёров первенства. По такой же системе места с 5-го по 8-е разыгрыывают команды, занявшие в группах предварительного этапа 3—4-е места.

Предварительный этап 
В скобках в колонке В (выигрыши) — количество побед со счётом 3:2, в колонке П (поражения) — поражений 2:3.

Группа А 

 17 августа: Кения — Нигерия 3:0 (25:11, 25:15, 25:15).
 18 августа: Египет — Камерун 3:2 (25:23, 29:27, 19:25, 20:25, 1512).
 19 августа: Египет — Нигерия 3:0 (25:16, 25:11, 25:17).
 20 августа: Кения — Камерун 3:0 (25:23, 32:30, 26:24).
 21 августа: Камерун — Нигерия 3:0 (25:11, 25:15, 25:20); Кения — Египет 3:1 (25:14, 25:20, 24:26, 25:17).

Группа В 

 17 августа: Алжир — Сенегал 3:0 (25:15, 25:20, 25:22); Тунис — Ботсвана 3:1 (25:18, 25:12, 18:25, 25:18).
 18 августа: Тунис — Руанда 3:1 (25:12, 25:14, 16:25, 25:14); Сенегал — Ботсвана 3:0 (26:24, 25:10, 25:14).
 19 августа: Сенегал — Руанда 3:0 (25:22, 25:19, 25:16); Алжир — Ботсвана 3:1 (25:22, 25:15, 22:25, 26:24).
 20 августа: Ботсвана — Руанда 3:1 (16:25, 25:23, 25:21, 25:17); Алжир — Тунис 3:2 (25:21, 24:26, 25:10, 24:26, 15:12).
 21 августа: Сенегал — Тунис 3:2 (20:25, 19:25, 25:16, 25:22, 15:12); Алжир — Руанда 3:0 (25:13, 25:21, 25:15).

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
22 августа
 Кения — Сенегал 3:0 (25:10, 25:15, 25:18)
 Алжир — Египет 3:1 (25:16, 27:25, 25:27, 25:20)

Полуфинал за 5—8 места 
22 августа
 Камерун — Ботсвана 3:1 (25:23, 25:22, 19:25, 25:21)
 Тунис — Нигерия 3:0 (25:16, 25:23, 27:25)

Матч за 7-е место 
23 августа
 Ботсвана — Нигерия 3:2 (25:22, 12:25, 20:25, 25:16, 15:13)

Матч за 5-е место 
23 августа
 Камерун — Тунис 3:2 (16:25, 25:19, 19:25, 29:27, 15:9)

Матч за 3-е место 
24 августа
 Египет — Сенегал 3:2 (25:21, 21:25, 25:20, 24:26, 15:8)

Финал 
24 августа
 Кения — Алжир 3:1 (25:10, 17:25, 25:21, 25:13)

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Кения.

  Алжир.

  Египет.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Пресс-релиз ФИВБ

Чемпионаты Африки по волейболу среди женщин
2011 год в волейболе